«Бегу́щая по волна́м» () — совместный советско-болгарский художественный фильм режиссёра Павла Любимова по мотивам одноимённого романа писателя Александра Грина.

Сюжет 
Едущий на гастроли (и безумно от них уставший) пианист Гарвей (Сава Хашимов) выходит из вагона поезда на маленькой станции, чтобы купить сигарет. Там он узнаёт у продавщицы, что выдуманные Александром Грином города существуют на самом деле и до них легко доехать, просто сев в автобус. Пианист остаётся на перроне, бросая в отходящем поезде своего продюсера, и пешком идёт в Лисс. К утру он уже на месте. Там на берегу моря он встречает удивительную девушку — Биче Сениэль (Маргарита Терехова), в которую влюбляется с первого взгляда. Затем он знакомится с владельцем парусника «Бегущая по волнам» капитаном Гезом (Ролан Быков) и в качестве пассажира отправляется в плавание. 

Во время плавания корабль делает остановку в Дагоне и берёт на борт нескольких пассажирок. 
После ссоры с подвыпившим капитаном, оскорбившим девушку, Гарвея силой сажают в шлюпку и оставляют одного в ночном море. К задремавшему на волнах Гарвею является прекрасная девушка, похожая на Биче (хотя она и говорит ему, что она не Биче, а Фрэзи Грант), и заговаривает с ним. Девушка-видение предсказывает ему встречу с пароходиком, который его спасёт, и с девушкой по имени Дэзи. Так всё и происходит…

В ролях 
 Сава Хашимов — Томас Гарвей
 Маргарита Терехова — Биче Сениэль, Фрэзи Грант
 Ролан Быков — Гез, капитан корабля «Бегущая по волнам»
 Наталия Богунова — Дэзи
 Олег Жаков — Проктор
 Евгений Фридман — Бутлер
 Владимир Лемпорт
 Николай Силис
 Евстати Стратев — Лех
 Васил Попилиев — Тобогган
 Йордан Матев — Комиссар

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Галич
 Режиссёр: Павел Любимов
 Оператор: Стоян Злычкин
 Художники: А. Денков, Г. Панфилова

 Композитор: Ян Френкель
 Автор песен (слова, музыка и исполнение): Александр Галич
 Звукооператор: Леонард Бухов
 Государственный симфонический оркестр кинематографии
 Дирижёр: Эмин Хачатурян

См. также 
 «Бегущая по волнам» (2007)

Литература

Ссылки 
 «Бегущая по волнам», youtube.
 

Фильмы Павла Любимова
Фильмы-драмы Болгарии
Фильмы-драмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы СССР 1967 года
Фантастические фильмы 1967 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы Болгарии
Фильмы Болгарии 1967 года
Фильмы о вымышленных странах